Blood Of The Saints () — четвёртый студийный альбом немецкой пауэр-метал группы Powerwolf, выпущенный 29 июля 2011 года.

В ограниченном издании альбома был добавлен бонусный диск под названием The Sacrilege Symphony (And Still the Orchestra Plays), который содержит оркестровые версии песен группы.

Список композиций

Участники записи 
 Аттила Дорн — вокал
 Мэтью Грейвольф — гитара
 Чарльз Грейвулф — гитара, бас-гитара
 Том Диенер — ударные, перкуссия
 Фальк Мария Шлегель — клавишные, орган

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Powerwolf
Альбомы Metal Blade Records